Kosler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kosler (1933–2018), deutscher Politiker (CDU)
 Alois Maria Kosler (1901–1993), deutscher Lehrer, Lektor und Publizist
 Erich Kosler (1915–2001), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Xaver Kosler (1864–1905), österreichischer Porträt- und Genremaler des Orientalismus
 Peter Kosler (1824–1879), deutschstämmiger Notar, Geschäftsmann und Politiker in Slowenien
 Werner Kosler (* 1965), deutscher Friseur

Siehe auch:

 Kossler
 Koslar
 Košler